(Va dire sur la montagne…) :  gospel chanté par les esclaves dans les plantations dans le sud des États-Unis et reprise en français sous le titre Viens sur la montagne.
  : album de The Blind Boys of Alabama.
 Go Tell It on the Mountain (roman) (en français : Les élus du Seigneur ou La Conversion) :  roman autobiographique de James Baldwin (1924-1987), publié en 1953.
  : film américain de Stan Lathan, adaptation du roman précédent, sorti en 1984.